Ushach’ kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Usjatjy, ort, Vitsebsks voblast, Usjatskі Rajon, 
 Usjatja, vattendrag, Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar